A 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a tenisz versenyszámokat Utrechtben rendezték. A női páros tenisz versenyeket július 15. és július 19.-e között rendezték.

Mérkőzések 
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 
 

Tenisz a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon